Місце́вість — у загальному значенні — певна частина території, що характеризується спільністю ознак (природних, історичних тощо). Зазвичай не має певновизначених меж або межі окреслені природно-історичними чинниками.

 Місцевість (ландшафт) — велика морфологічна частина географічного ландшафту, комплекс урочищ.
 Місцевість — район, округ, край, у загальному випадку — урбанонім.
 Місцевість (військова) — елемент обстановки, у якій ведуться воєнні дії.

Джерела 
 
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196054  у Великому Енциклопедичному словнику 
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/858946  у Тлумачному словнику Ушакова

Посилання

Див. також 
 Для статей Вікіпедії існує шаблон-картка .